Виктор Михайлович Высоцкий — советский российский шашист (заочные шашки), судья, шашечный аналитик, спортивный журналист. Автор более 10 учебников по дебютам в русские шашки. Вице-чемпион России по заочной игре в русские шашки (37 Чемпионат, 2013—2014).

Международный мастер, международный арбитр.

издает с 2017 года — «Вестник Комиссии заочных шашечных соревнований ФШР» — единственный шашечный журнал в России

Библиография 
Бодров И. М., Высоцкий В. М. «Центральная партия». Методическое пособие по русским шашкам. — Центральный Московский шашечный клуб. — М., 1999. — 44 с — 90 экз.

Бодров И. М., Высоцкий В. М. «Игра Боброва». Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. − 20 с − 100 экз.

Высоцкий В. М. «Косяк Саргина». Методическое пособие по русским шашкам. — Центральный Московский шашечный клуб. — М., 1999. — 36 с — 90 экз.

Чернопищук А. С., Высоцкий В. М. Дебюты: «Обратный перекрёсток», «Отказанный обратный перекрёсток». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1990. — 75 с — 1000 экз.

Чернопищук А. С., Горин А. П., Высоцкий В. М. Дебют «Косяк». Часть первая. Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 105 с — 1000 экз.

Примечания 

Шашисты России